«В царстве фей» (, 1903) — французский короткометражный художественный фильм Жоржа Мельеса.
«Это самый волшебный фильм Мельеса.».

Сюжет 
Свадьба принца Белазора и принцессы Азурины. Колдунья, которую забыли пригласить на свадьбу, предсказывает новобрачным несчастья. Принцессу похищают в огненной колеснице. Принц садится на корабль, чтобы спасти свою возлюбленную, но корабль терпит крушение. Принц оказывается под водой в царстве Нептуна. С помощью феи он выходит на землю, убивает колдунью и освобождает Азурину, запертую на вершине башни Кикенгронь.

Художественные особенности 
В съемках «участвовали артисты 17 парижских театров». 
Сцены в подводном царстве снимались сквозь аквариум с рыбами. Кораблекрушение было сделано с помощью макетов в бассейне.

В ролях 
 Блюэт Бернон / Аврора
 Жорж Мельес / Принц Белазор

Интересные факты 
 Фильм являлся обработкой популярной в те годы феерии «Лань в лесу».

Источники

См. также 
 Путешествие на Луну (фильм, 1902)
 Большое ограбление поезда (фильм, 1903)
 Жизнь американского пожарного

Ссылки 

Короткометражные фильмы Франции
Фантастические фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Немые фильмы Франции
Фильмы Жоржа Мельеса
Фильмы Франции 1903 года